České příjmení Vavroušek či Vabroušek nese více různých osobností:

 Bedřich Václav Vavroušek (19. 5. 1867 – 17. 7. 1952), v letech 1922–1947 opat premonstrátského kláštera v Želivě
 Bohumil Vavroušek (1875–1939), pedagog, amatérský fotograf, autor turistických a vlastivědných prací o Československu, editor Literárního atlasu československého a čítanek pro slovenské školy
 Bohuslav Vavroušek, český publicista a literární historik
 Josef Vavroušek (1944–1995), český politik a ekolog
 Michal Vabroušek (* 1975), český sportovec, veslař
 Petr Vavroušek (1949–2015), český jazykovědec, orientalista, docent UK
 Vítězslav Vavroušek (* 1956), lékař, vysokoškolský pedagog a senátor za ODS

Podobné příjmení 
 Vavruška

Externí odkazy 
 

Česká příjmení